Uramita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Urumita (ort), La Guajira, 
 Uramita (kommun), Antioquia, 
 Uramita (ort), Antioquia,